Леонид Кравченко:
 Кравченко, Леонид Гаврилович (1913—1984) — секретарь Кировоградского областного комитета Компартии Украины.
 Кравченко, Леонид Петрович (1938—2018) — государственный деятель, медиаменеджер.